Botovo je selo i istoimena željeznička postaja u općini Drnje. Selo je nastalo krajem 17. stoljeća i nalazilo se na obali rijeke Drave.

Stanovništvo 

Naselja u Koprivničko-križevačkoj županiji